Île Bell peut désigner :
 , île de l'archipel des Lucayes, aux Bahamas ;
 Île Bell (Terre-Neuve-et-Labrador), île de la baie de la Conception, au Canada ; 
 Île Bell (Îles Grey), l'une des îles Grey au large de la péninsule Great Northern, à Terre-Neuve ;
 , île de l'archipel Alexandre, en Alaska ;
 Île Bell (Terre François-Joseph), île de la terre François-Joseph, en Russie ;
 Île Bell (Nouvelle-Zélande), île de la baie de Tasman, en Nouvelle-Zélande.

Voir aussi 
 Belle-Île